Буер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Буер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта